Lötsch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Lötsch (* 1941), österreichischer Biologe
 Conrad Lötsch (1878–1962), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Manfred Lötsch (1936–1993), deutscher Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Lötzsch